

Geografia

Austria 
 Wolfsbach – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Amstetten

Niemcy 
 Wolfsbach – dzielnica Bayreuth
 Wolfsbach – dopływ Ruhry